Барский дом — объект культурного наследия в Грозном. В этом доме с 1957 года до своей смерти в 1994 году проживал чеченский юрист, историк, правозащитник и общественный деятель Дзияудин Мальсагов.

Описание 
Дом занимает целый квартал в центре Грозного. Имеет с одной стороны два, а с другой — три этажа (третий этаж на части здания был достроен в 1930-е годы), квадратную в плане форму и арочные ворота, ведущие во внутренний дворик. Здание выходит на улицы Грибоедова и Угрюмова (бывшая Дагестанская), проспект Путина (бывший проспект Победы) и бульвар Эсамбаева (бывший проспект Революции).

История 

Был построен в 1923 году английскими нефтепромышленниками, занимавшимися добычей нефти в Грозном. Первоначально в здании находились конторские помещения и квартиры для специалистов. Позже здесь поселились семьи советской партийной элиты.

Здание пострадало в ходе первой чеченской войны и было почти полностью разрушено во время второй. В 2006 году здание было полностью восстановлено.

В 1998 году на фасаде дома была установлена мемориальная доска в честь Дзияудина Мальсагова, который проживал здесь в 1957—1994 годах. В годы второй чеченской войны она была уничтожена. Усилиями вдовы Мальсагова 7 августа 2012 года мемориальная доска была установлена вновь. Новую доску сделал сын мастера, сделавшего первую мемориальную доску.

В 2013 году Комитетом Правительства Чеченской Республики по туризму был включён в туристско-экскурсионный маршрут «Городская прогулка» — по достопримечательностям Грозного. В том же году здание посмотрели 35 тысяч туристов.

Примечания 

Здания и сооружения Грозного
1923 год в Чечне
Здания и сооружения, построенные в 1923 году в России